Alexander Murphy – cestista statunitense naturalizzato statunitense
Alexander Murphy – nuotatore irlandese